La saison 1974-1975 de 1. Bundesliga était la douzième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Bayern Munich a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Quatre places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la cinquième et la sixième étant celle du vainqueur et du finaliste de la DFB-Pokal 1974-1975.

C'est le Borussia Mönchengladbach qui a été sacré champion d'Allemagne pour la troisième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1975-1976.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1975-1976.

Les quatre places en Coupe UEFA 1975-1976 sont quant à elles revenues au deuxième, au quatrième et au cinquième du championnat ainsi qu'au finaliste de la DFB-Pokal. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

De plus, étant donné que le Bayern Munich a remporté la Coupe des clubs champions 1974-1975, le club a été qualifiés d'office pour pouvoir défendre son titre la saison prochaine.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 
  Allemagne RSSSF
   Site officiel

1974-1975
Allemagne 1974-1975
Allemagne 1974-1975